Мутарази (, ) — один из самых высоких водопадов в Африке (2-е место), располагается в провинции Маникаленд в Зимбабве.

География 
Самый высокий водопад Зимбабве. Расположен в северо-восточной части провинции Маникаленд, на востоке Зимбабве, в , на русле реки Мутарази, которая стекает со склонов Восточного Нагорья страны, вблизи высочайшей вершины Зимбабве — Иньянгани (2592 м). Высота водопада составляет 762 м. Количество каскадов — 2, высота самого высокого водопада — 479 м. Ширина водопада — 15 м. Средний расход воды водопада — 1 м³/с, максимальная — 6 м³/с.

Примечания

Ссылки 
 
  на Panoramio.com

Бассейн Мозамбикского пролива
Водопады Зимбабве